Содержанка — женщина, живущая на попечении у своего любовника.
 «Содержанки» — российский телесериал 2019 года.